Ваттенберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70366.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Гайслер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля